Ernst Jünger (1895-1998), écrivain allemand.
 Friedrich Georg Jünger (1898-1977), écrivain allemand, frère cadet du précédent.
 Wolfgang Jünger (vers 1517-1564), Thomaskantor allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand